Acallopais är ett släkte av skalbaggar. Acallopais ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Acallopais